Gonatorrhodum är ett släkte av svampar. Gonatorrhodum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gonatorrhodum